Time Out peut faire référence à :

 Time Out, une maison d'édition britannique ;
 Time Out New York,  magazine culturel de la ville de New York. 
 Time Out, un album de The Dave Brubeck Quartet ;
 Time Out, film d'Andrew Niccol sorti en 2011 ;
 Time Out, une punition ;

Voir aussi